Satz von Pólya steht für folgende mathematischen Sätze von George Pólya:

 Satz von Pólya über charakteristische Funktionen von Wahrscheinlichkeitsverteilungen, siehe Charakteristische Funktion (Stochastik) #Charakterisierung
 Satz von Pólya (Irrfahrten) über Rückkehrwahrscheinlichkeiten einer symmetrischen Irrfahrt 
 Abzählsatz von Pólya (auch Satz von Redfield–Pólya) über Abzählen von Äquivalenzklassen